peut faire référence à:
 Blue Earth, localité du Minnesota
 Blue Earth (rivière)
 Comté de Blue Earth